Rensund steht für:

 Rensund (Seekanal), Seekanal in Grönland 

Rensund ist der Familienname folgender Personen:
 Lars Rensund (Lars Andersson Spjellok; 1901–1993), schwedisch-samischer Schriftsteller und Debattierer